Па́вел Иса́ков:
 Исаков, Павел Александрович (1823—1881) — театральный художник.
 Исаков, Павел Павлович (1918—1999) — советский конструктор танков и тракторов.